Strahan steht für: 

 Strahan (Tasmanien), Ortschaft im Westen Tasmaniens 
 HMAS Strahan, Kriegsschiff der australischen Marine 
 Strahan-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Strahan ist der Familienname von:

 Aubrey Strahan (1852–1928), britischer Geologe 
 Freddie Strahan (* 1938), ehemaliger irischer Fußballspieler 
 George Strahan (1838–1887), Gouverneur der britischen Kolonie Tasmanien 
 Michael Strahan (* 1971), ehemaliger US-amerikanischer Footballspieler
 Ronald Strahan (1922–2010), australischer Zoologe
 Sam Strahan (1944–2019), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 William Strahan (1715–1785), britischer Parlamentsabgeordneter